2 miejscowości w Polsce: 
 Dwórzno – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żyrardowskim, w gminie Mszczonów 
 Dwórzno – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. bartoszyckim, w gminie Górowo Iławeckie